A Igreja São Sebastião localiza-se no centro da cidade de Pederneiras, no interior do estado brasileiro de São Paulo.

Remonta a uma primitiva capela, erguida em um lote de terra doado pelos habitantes da região para esse fim, por volta de 1877.

Posteriormente, diante do aumento demográfico, o primitivo templo deu lugar à atual igreja matriz, na gestão do então prefeito Cândido Camargo Serra (1909-1919. 

O arquiteto responsável pelo projeto foi o Dr. Benedito Calixto de Jesus Neto, o mesmo arquiteto que projetou a Basílica de Nossa Senhora Aparecida no Santuário de Aparecida (SP).

A urbanização do seu entorno viria em 1930, na gestão de Francisco de Assis Nepomuceno, quando se implantou o Jardim Público no largo da Igreja, em local até então usado como parque e para a apresentação de circos.

Ligações externas 
 

Igrejas de São Paulo (estado)
Pederneiras